Wild est le nom porté par plusieurs comètes découvertes par l'astronome suisse Paul Wild.

 63P/Wild ou Wild 1 ;
 81P/Wild ou Wild 2 (étudiée par la sonde spatiale Stardust) ;
 86P/Wild ou Wild 3 ;
 116P/Wild ou Wild 4. 

Homonymie de comètes